
«Pilgrim» () — песня датской певицы MØ. Песня вошла в дебютный студийный альбом певицы No Mythologies to Follow и была выпущена (на территории Дании) в качестве второго сингла с него 15 марта 2013 года. Автором слов и музыки являются сама MØ, а также Ронни Виндаль, который стал и продюсером трека.

Песня использовалась в рекламе аромата «Acqua di Gioia» Giorgio Armani в 2014 году.

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Песни 2013 года
Песни MØ
Синглы RCA Victor